Игнасио М. Алтамирано има више значења:

 Игнасио М. Алтамирано, Ла Луз (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио М. Алтамирано, План де Алтамирано (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику